Trachelomegalus är ett släkte av mångfotingar. Trachelomegalus ingår i familjen Pachybolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slitsdubbelfotingar
Trachelomegalus